een geslacht uit de familie Echte hagedissen (Lacertidae), zie: Halsbandhagedissen
de officiële naam van het sterrenbeeld Hagedis, zie: Hagedis (sterrenbeeld)
Lacerta, Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, zie: Lacerta (vereniging). Lacerta is tevens de titel van een tijdschrift dat door dezelfde vereniging wordt gepubliceerd.